Клюшкин

 Клюшкин, Алексей Степанович (1916—1985) — Герой Советского Союза.
 Клюшкин, Владимир Алексеевич (1924—1995) — Герой Социалистического Труда, мастер производства кабелей.
 Клюшкин, Глеб (род. 1992) — латвийский футболист.
 Клюшкин, Игорь Вячеславович (род. 2003) — российский футболист.